

Persone 
 Andrea Nencini (1948), pallavolista italiano
Gastone Nencini (1930-1980), ciclista italiano
Riccardo Nencini (1959), politico italiano
Roberto Nencini (1962), cantante lirico, basso-baritono italiano

Altro
Palazzo Buonamici Nencini, edificio del centro storico di Prato (Toscana)

Pagine correlate
 Nencioni